Into Eternity peut faire référence à :
Into Eternity, un groupe de death metal mélodique canadien.
Into Eternity, un documentaire du réalisateur danois Michael Madsen, traitant de la construction en Finlande d'un centre de stockage permanent de déchets nucléaires, proche du site d'Olkiluoto.